Histiotus — рід ссавців родини лиликових. Histiotus проживає в тропічних і помірних зонах в Південній Америці.

Види 

 Histiotus alienus
 Histiotus cadenai
 Histiotus colombiae
 Histiotus diaphanopterus
 Histiotus humboldti
 Histiotus laephotis
 Histiotus macrotus
 Histiotus magellanicus
 Histiotus mochica
 Histiotus montanus
 Histiotus velatus

Посилання 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

Лиликові
Роди ссавців